En Pologne, Damiany peut désigner : 

 Damiany, village de la voïvodie de Mazovie,
 Damiany, village de la voïvodie de Sainte-Croix.